Павел Артемьев:  
 Артемьев, Павел Дмитриевич (1914—?) — советский футболист, нападающий.